Апертура 2003 () — 73-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Участники

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D 

 И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, ЗГ — забитые голы, ЗП — пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Плей-офф

Ссылки 
 Чемпионат Чили 2003 на rsssf.com

2003
Чили
Спорт в Чили в 2003 году